Lendle ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Lendle (* 1968), deutscher Verleger und Autor
 Ludwig Lendle (1899–1969), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer
 Michael Lendle (* 1968), deutscher Unternehmer
 Otto Lendle (1926–1999), deutscher Altphilologe